Don't Stop the Party (The Black Eyed Peas), nummer van de Amerikaanse band The Black Eyed Peas uit 2011
 Don't Stop the Party (Pitbull), nummer van de Amerikaanse rapper Pitbull uit 2012